Die BW Open 2023 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 29. Januar 2023 in Ottignies-Louvain-la-Neuve stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2023 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 23. und 24. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Stuhlschiedsrichter 
  Floriane Dierckx
  Loïc Persyn
  Antoine Soetewey
  Louis Boucharinc
  Emmanuel Joseph (Finale Einzel)
  Alexandre Juge (Finale Doppel)
  Kai Koske

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)

ATP Challenger Tour 2023
Tennisturnier in Ottignies-Louvain-la-Neuve